Аллеппи ():

 Аллеппи — город в штате Керала, Индия.
 Аллеппи — округ в штате Керала, Индия.